Sinclair Island ist der Name folgender Inseln:

 Sinclair Island (Antarktika) im Wilhelm-Archipel
 Sinclair Island (Namibia) in den Penguin Islands